Сога-но:

 Сога-но Инамэ (506 (?) — 570) — японский государственный и политический деятель
 Сога-но Ирука (ум. 645) — японский государственный и политический деятель.
 Сога-но Кура-но Ямада-но Исикава-но-маро (ум. 649) — японский государственный и политический деятель
 Сога-но Умако (551(?) — 626) — японский государственный и политический деятель.
 Сога-но Эмиси (586(?) — 645) — японский государственный и политический деятель.

См. также 
 Сога (значения)